Hohe Warte bécsi domb
Hohe Warte Stadion bécsi stadion